Jan Bachleda-Curuś – narciarz
 Jan Bachleda Tajber – przewodnik tatrzański